Marouf peut correspondre à : 

 Marouf, série de bande dessinée née en 1969.
 Mârouf, savetier du Caire, opéra-comique de 1914.

Homonymie